Sébastien Gauthier (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste d’attaquant.

Carrière de joueur

Les débuts en LHJMQ 
Repêché par les Cataractes de Shawinigan en ,  en 2002, Sébastien Gauthier commence sa carrière en LHJMQ avec cette même équipe dès lors de la saison 2002-2003. Au cours de la saison 2004-2005, il est prêté aux Huskies de Rouyn-Noranda.

Son passage en LHJAAAQ 
De 2005 à 2007, il joue en Ligue de hockey junior AAA du Québec avec la franchise de l’Action de Joliette. Il est sacré Champion lors de la saison 2005-2006 et remporte la Coupe Fred Page la même année. La saison suivante, il remporte également le championnat grâce notamment à ses 35 points en séries éliminatoires et il est choisi joueur par excellence de la ligue.

Départ pour l'Europe 
En 2008, il rejoint l’Europe et le club des Jokers de Cergy qui évoluait alors en Division 1. Dès sa première saison, il est nommé dans l’équipe-type du championnat au côté de son futur coéquipier à Gap, Jiri Rambousek. La saison suivante, il est désigné capitaine adjoint du club du Val-d'Oise et finit pour la deuxième année consécutive meilleur pointeur de son équipe.
En 2010, il part en Bretagne pour défendre les couleurs des Albatros de Brest. Il atteint la finale du championnat mais perd contre les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Le club breton n’accède pas à la Ligue Magnus, son objectif de début de saison, et Sébastien Gauthier décide de rejoindre les rangs du Gap Hockey Club, pensionnaire de l’élite. Son arrivée dans les Hautes-Alpes est officialisé le . Auteur d'une saison moyenne avec 12 points en 25 matchs (7 buts, 5 assistances), il n'est pas conservé par le club haut-alpin. Il s'engage la saison suivante avec l'Image Club d'Épinal.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ || 46 || 12 || 21 || 33 || 14 || 9 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2003-2004 || Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ || 66 || 13 || 27 || 40 || 19 || 11 || 1 || 6 || 7 || 4
|-
|2004-2005|| Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ|| 27 || 3 || 8 || 11 || 14 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2004-2005|| Huskies de Rouyn-Noranda||LHJMQ|| 35 || 4 || 24 || 28 || 6 || 10 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2005-2006 || Action de Joliette ||LHJAAAQ || 51 || 31 || 50 || 81 || 38 || 16 || 8 || 15 || 23 || 12
|-
| 2005-2006|| Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2006-2007 || Action de Joliette|| LHJAAAQ || 53 || 34 || 59 || 93 || 71 || 14 || 10 || 25 || 35 || 6
|-
|2008-2009 ||98.3 FM de Saguenay ||LNAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Jokers de Cergy-Pontoise || Division 1|| 25 || 38 || 28 || 66 || 65 || 4 || 5 || 5 || 10 || 4
|-
| 2009-2010 || Jokers de Cergy-Pontoise || Division 1|| 26 || 26 || 27 || 53 || 32 || 2 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2010-2011 || Albatros de Brest || Division 1|| 25 || 27 || 33 || 60 || 14 || 6 || 3 || 5 || 8 || 2
|-
|2011-2012||Rapaces de Gap||Ligue Magnus||25||7||5||12||14||9||0||8||8||6
|-
|2012-2013||Dauphins d'Épinal||Ligue Magnus|| 26 || 4 || 29 || 33 || 28 || 14 || 6 || 10 || 16 || 14
|-
|2013-2014||Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 26 || 7 || 21 || 28 || 14 || 8 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|2014-2015||Ducs de Dijon || Ligue Magnus ||26 ||8 ||15 ||23 ||16 ||13 || 1||12 ||13 || 2
|-
|2015-2016||Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 25 || 8 || 20 || 28 || 8 || 5 || 1 || 0|| 1 || 2
|-
|2016-2017||Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||41 ||6 ||22 ||28 ||6 ||12 ||0 ||5 ||5 ||4
|-
|2017-2018 || Hormadi Anglet || Division 1 ||21 ||9 ||17 ||26 ||22 ||11 ||3 ||7 ||10 ||4
|-
| 2018-2019 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 42 || 12 || 16 || 28 || 40 || 6 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2019-2020 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus || 35 || 7 || 17 || 24 || 58 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Hormadi Anglet || Ligue Magnus ||  23 || 5 || 8 || 13 || 12 || - || - || - || - || - 

| 2008-2009 || Jokers de Cergy-Pontoise || CdF|| 2 || 2 || 2 || 4 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011 || Albatros de Brest || CdF|| 2 || 2 || 1 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012||Rapaces de Gap||CdF||2||1||0||1||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012||Rpaces de Gap||CdL||6||3||0||3||0||2||1||0||1||0

Palmarès et Honneurs personnels 
 Champion de LHJAAAQ en 2005-2006 et 2006-2007.
 Vainqueur de la Coupe Fred Page en 2005-2006.
 Nommé dans l’équipe type de la Division 1 en 2008-2009.

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur du 98.3 FM de Saguenay
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Dijon Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque